Olltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Olltjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Olltjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (6,56 ha)
Olltjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,

Se även
Olastjärn
Olatjärn
Ollestjärnen
Olletjärn
Olstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn